Чемпіонат Польщі з хокею 1968 — 33-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб ГКС Катовіце.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Втішний раунд

Бомбардири

ІІ Ліга 
Переможцем другої ліги став клуб Влукняж (Згеж).

Посилання 
 Хокейний архів 1968   
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща